O Rio Mojimirim, cujas grafias arcaicas – Moji-Mirim e Mogi-Mirim – costumam ser mantidas, é um rio brasileiro do estado de São Paulo, que possui nascente na cidade própria de Mogi Mirim e desagua no rio Mojiguaçu.

Mogi Mirim
Mojimirim